est la formule brute de plusieurs isomères.

 détomidine, numéro CAS 
 paraquat, numéro CAS